Sainte-Thérèse oder Sainte Thérèsesteht für:
 Therese von Lisieux, französische Heilige

römisch-katholische Kirchen in Frankreich:
 Basilika Sainte-Thérèse, Gemeinde Lisieux
 Ste-Thérèse (Vasperviller), Gemeinde Vasperviller

geografische Objekte in der kanadischen Provinz Québec:
 Sainte-Thérèse, Stadt im Südwesten
 Sainte-Thérèse-de-Gaspé
 Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau
 Île Sainte-Thérèse, Insel

Siehe auch:
 Sankt Therese
 Santa Teresa
 Santa Terezinha
 Sankt Therese
 Theresienkirche